Una mezquita es un lugar de culto musulmán. El término también puede hacer referencia a:

 El municipio de La Mezquita (en gallego A Mezquita), en el extremo sudoriental de Galicia.
 La parroquia de La Mezquita, en el municipio de La Merca, provincia de Orense.
 Mezquita de Jarque es un municipio en la provincia de Teruel 
 Mezquita de Loscos es una localidad del municipio de Loscos, en la provincia de Teruel.